Posidonia puede referirse a:

 el nombre de una antigua ciudad de la Magna Grecia, Posidonia;
 una familia de plantas marinas, Posidonia (posidoniaceae);
 una especie de planta marina, la Posidonia oceanica, de gran importancia ecológica.